Juan Carlos Abadía se puede referir a:

Juan Carlos Abadía: Ex-Gobernador del Valle del Cauca (Colombia).
Juan Carlos Ramírez Abadía alias 'Chupeta': Narcotraficante colombiano, exjefe del Cartel del Norte del Valle.